Radići je lahko:
 Radići, Malinska-Dubašnica (Hrvaška)
 Radići, Sveti Lovreč (Hrvaška)